Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alberto Mancini che ha battuto in finale Emilio Sánchez 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (semifinali)
 Emilio Sánchez (finale)
 Martín Jaite (semifinali)
 Tore Meinecke (primo turno)

 Alberto Mancini (campione)
 Ricki Osterthun (secondo turno)
 Christian Miniussi (primo turno)
 Massimiliano Narducci (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1988